Det finns flera biografiska artiklar om personer med efternamnet Kleiber:

 Carlos Kleiber
 Erich Kleiber
 Gerhard Kleiber
 Joseph Kleiber
 Stanislava Kleiber, född Brezovar

Efternamn
Efternamn som syftar på yrken